Di seguito una lista di asteroidi dal numero 30001 al 31000 con data di scoperta e scopritore.

30001-30100 

|-
| 30001 -
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 30002 -
| 
| 4 gennaio 2000
| Spacewatch
|-
| 30003 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 30004 Mikewilliams
| 
| 30 gennaio 2000
| CSS
|-
| 30005 Stevenchen
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30006 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30007 Johnclarke
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30008 Aroncoraor
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30009 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30010 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30011 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30012 Sohamdaga
| 
| 6 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30013 -
| 
| 7 febbraio 2000
| Spacewatch
|-
| 30014 -
| 
| 11 febbraio 2000
| J. M. Roe
|-
| 30015 -
| 
| 6 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30016 -
| 
| 8 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30017 Shaundatta
| 
| 10 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30018 -
| 
| 14 febbraio 2000
| T. Pauwels
|-
| 30019 -
| 2000 DD
| 16 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30020 -
| 
| 28 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30021 -
| 
| 28 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30022 Kathibaker
| 
| 26 febbraio 2000
| CSS
|-
| 30023 -
| 
| 29 febbraio 2000
| K. Korlević
|-
| 30024 Neildavey
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30025 Benfreed
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30026 -
| 
| 29 febbraio 2000
| K. Korlević
|-
| 30027 Anubhavguha
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30028 Yushihomma
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30029 Preetikakani
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30030 Joycekang
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30031 Angelakong
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30032 Kuszmaul
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30033 Kevinlee
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30034 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30035 Charlesliu
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30036 Eshamaiti
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30037 Rahulmehta
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30038 -
| 
| 27 febbraio 2000
| Spacewatch
|-
| 30039 Jameier
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30040 Annemerrill
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 30041 -
| 
| 3 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30042 Schmude
| 
| 1 marzo 2000
| CSS
|-
| 30043 Lisamichaels
| 
| 3 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30044 -
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30045 -
| 
| 6 marzo 2000
| K. Korlević
|-
| 30046 -
| 
| 8 marzo 2000
| Spacewatch
|-
| 30047 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30048 Sreyasmisra
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30049 Violamocz
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30050 Emilypang
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30051 Jihopark
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30052 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30053 Ivanpaskov
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30054 Pereira
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30055 Ajaysaini
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30056 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30057 Sarasakowitz
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30058 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30059 -
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30060 Davidseong
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30061 Vishnushankar
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30062 -
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30063 Jessicashi
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30064 Kaitlynshin
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30065 Asrinivasan
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30066 Parthakker
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30067 Natalieng
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30068 Frankmelillo
| 
| 11 marzo 2000
| CSS
|-
| 30069 -
| 
| 10 marzo 2000
| Spacewatch
|-
| 30070 Thabitpulak
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30071 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30072 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30073 Erichen
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30074 -
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30075 -
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30076 -
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30077 -
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30078 -
| 
| 14 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30079 -
| 
| 15 marzo 2000
| J. Broughton
|-
| 30080 Walterworman
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30081 Zarinrahman
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30082 -
| 
| 8 marzo 2000
| NEAT
|-
| 30083 -
| 
| 8 marzo 2000
| NEAT
|-
| 30084 -
| 
| 8 marzo 2000
| NEAT
|-
| 30085 Kevingarbe
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30086 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30087 Georgeputnam
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30088 Deprá
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30089 Terikelley
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30090 Grossano
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30091 Stephenbrown
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30092 Menke
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30093 McClanahan
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30094 Rolfebode
| 
| 2 marzo 2000
| CSS
|-
| 30095 Tarabode
| 
| 3 marzo 2000
| CSS
|-
| 30096 Glindadavidson
| 
| 4 marzo 2000
| CSS
|-
| 30097 Traino
| 
| 4 marzo 2000
| CSS
|-
| 30098 -
| 
| 5 marzo 2000
| NEAT
|-
| 30099 -
| 
| 5 marzo 2000
| NEAT
|-
| 30100 Christophergo
| 
| 11 marzo 2000
| CSS
|}

30101-30200 

|-
| 30101 -
| 2000 FA
| 16 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30102 -
| 
| 26 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30103 -
| 
| 28 marzo 2000
| J. M. Roe
|-
| 30104 -
| 
| 27 marzo 2000
| T. Kagawa
|-
| 30105 -
| 
| 28 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30106 -
| 
| 28 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30107 -
| 
| 28 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30108 -
| 
| 28 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30109 Jaywilson
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30110 Lisabreton
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30111 Wendyslijk
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30112 Weistrop
| 
| 27 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30113 -
| 
| 27 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30114 -
| 
| 27 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30115 -
| 
| 28 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30116 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30117 Childress
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30118 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30119 Lucamatone
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30120 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30121 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30122 Elschweitzer
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30123 Scottrippeon
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30124 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30125 Mikekiser
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30126 Haviland
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30127 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30128 Shannonbunch
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30129 Virmani
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30130 Jeandillman
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30131 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30132 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30133 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30134 -
| 
| 30 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30135 -
| 
| 30 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30136 Bakerfranke
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 30137 -
| 
| 27 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30138 -
| 
| 26 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 30139 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30140 Robpergolizzi
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30141 Nelvenzon
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30142 Debfrazier
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30143 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30144 Minubasu
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30145 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30146 Decandia
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30147 Amyhammer
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30148 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30149 Kellyriedell
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30150 Laseminara
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30151 Susanoffner
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30152 Reneefallon
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30153 Ostrander
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30154 Christichil
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30155 Warmuth
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30156 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30157 Robertspira
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30158 Mabdulla
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30159 Behari
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30160 Danielbruce
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30161 Chrepta
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30162 Courtney
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30163 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30164 Arnobdas
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30165 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30166 Leodeng
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30167 Caredmonds
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30168 Linusfreyer
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30169 Raghavganesh
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30170 Makaylaruth
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30171 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30172 Giedraitis
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30173 Greenwood
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30174 Hollyjackson
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30175 Adityajain
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30176 Gelseyjaymes
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30177 Khashayar
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30178 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30179 Movva
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30180 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30181 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30182 -
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30183 Murali
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30184 Okasinski
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30185 -
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30186 Ostojic
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30187 Jamesroney
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30188 Hafsasaeed
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30189 -
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30190 Alexshelby
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30191 Sivakumar
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30192 Talarterzian
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30193 Annikaurban
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30194 Liamyoung
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30195 Akdemir
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30196 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30197 Nickbadyrka
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30198 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30199 Ericbrown
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30200 Terryburch
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|}

30201-30300 

|-
| 30201 Caruana
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30202 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30203 Kimdavis
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30204 Stevedoherty
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30205 Mistyevans
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30206 Jasonfricker
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30207 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30208 Guigarcia
| 
| 8 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30209 Garciaarriola
| 
| 8 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30210 -
| 
| 10 aprile 2000
| NEAT
|-
| 30211 Sheilah
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30212 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30213 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30214 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30215 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30216 Summerjohnson
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30217 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30218 Paulaladd
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30219 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30220 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30221 LeDonne
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30222 Malecki
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30223 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30224 -
| 
| 12 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30225 Ellenzweibel
| 
| 4 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30226 -
| 
| 4 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30227 -
| 
| 4 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30228 Hushoucun
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30229 -
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30230 Ralucarufu
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30231 Patorojo
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30232 -
| 
| 6 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30233 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30234 Dudziński
| 
| 4 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30235 Kimmiller
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30236 -
| 2000 HF
| 23 aprile 2000
| T. Kobayashi
|-
| 30237 -
| 
| 25 aprile 2000
| K. Korlević
|-
| 30238 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30239 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30240 Morgensen
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30241 Donnamower
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30242 Naymark
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30243 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30244 Linhpham
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30245 Paigesmith
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30246 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30247 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30248 Kimstinson
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30249 Zamora
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30250 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30251 Ashkin
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30252 Textorisová
| 
| 30 aprile 2000
| P. Kušnirák
|-
| 30253 Vítek
| 
| 30 aprile 2000
| P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 30254 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30255 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30256 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30257 Leejanel
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30258 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30259 Catherineli
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30260 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30261 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30262 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30263 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30264 -
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30265 -
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30266 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30267 Raghuvanshi
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30268 Jessezhang
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30269 Anandapadmanaban
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30270 Chemparathy
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30271 Brandoncui
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30272 D'Mello
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30273 Samepstein
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30274 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30275 Eskow
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30276 Noahgolowich
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30277 Charlesgulian
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30278 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30279 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30280 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30281 Horstman
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30282 Jamessmith
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30283 Shirleysmith
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30284 -
| 
| 24 aprile 2000
| Spacewatch
|-
| 30285 -
| 
| 25 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30286 -
| 
| 25 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30287 -
| 
| 25 aprile 2000
| Spacewatch
|-
| 30288 -
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30289 -
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30290 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30291 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30292 -
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30293 -
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30294 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30295 Anvitagupta
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30296 Bricehuang
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30297 -
| 
| 28 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30298 Somyakhare
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30299 Shashkishore
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30300 -
| 
| 30 aprile 2000
| LONEOS
|}

30301-30400 

|-
| 30301 Kuditipudi
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30302 Kritilall
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30303 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 30304 Denisvida
| 
| 27 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 30305 Severi
| 2000 JA
| 1 maggio 2000
| P. G. Comba
|-
| 30306 Frigyesriesz
| 2000 JD
| 2 maggio 2000
| P. G. Comba
|-
| 30307 Marcelriesz
| 2000 JE
| 2 maggio 2000
| P. G. Comba
|-
| 30308 Ienli
| 
| 1 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30309 -
| 
| 3 maggio 2000
| K. Korlević
|-
| 30310 Alexanderlin
| 
| 3 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30311 -
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30312 Lilyliu
| 
| 3 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30313 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30314 Yelenam
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30315 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30316 Scottmassa
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30317 -
| 
| 3 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30318 -
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30319 -
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30320 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30321 McCleary
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30322 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30323 Anyam
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30324 Pandya
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30325 Reesabpathak
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30326 Maxpine
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30327 Prembabu
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30328 Emilyspencer
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30329 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30330 Tiffanysun
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30331 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30332 Tanaytandon
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30333 Stevenwang
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30334 Michaelwiner
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30335 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30336 Zhangyizhen
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30337 Crystalzheng
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30338 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30339 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30340 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30341 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30342 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30343 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30344 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30345 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30346 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30347 Pattyhunt
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30348 Marizzabailey
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30349 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30350 Beltecas
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30351 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30352 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30353 Carothers
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30354 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30355 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30356 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30357 Davisdon
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30358 -
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30359 -
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30360 -
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30361 -
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30362 Jenniferdean
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30363 Dellasantina
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30364 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30365 Gregduran
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30366 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30367 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30368 Ericferrante
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30369 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30370 Jongoetz
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30371 Johngorman
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30372 Halback
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30373 Mattharley
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30374 Bobbiehinson
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30375 Kathuang
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30376 -
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30377 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30378 -
| 
| 6 maggio 2000
| Spacewatch
|-
| 30379 Molaro
| 
| 2 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 30380 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30381 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30382 -
| 
| 15 maggio 2000
| Črni Vrh
|-
| 30383 -
| 
| 26 maggio 2000
| Črni Vrh
|-
| 30384 Robertirelan -
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30385 -
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30386 Philipjeffery -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30387 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30388 Nicolejustice
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30389 Ledoux
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30390 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30391 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30392 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30393 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30394 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30395 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30396 Annleonard
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30397 -
| 
| 24 maggio 2000
| Spacewatch
|-
| 30398 -
| 
| 30 maggio 2000
| P. Kušnirák
|-
| 30399 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30400 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|}

30401-30500 

|-
| 30401 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30402 -
| 
| 23 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 30403 -
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30404 -
| 
| 31 maggio 2000
| Spacewatch
|-
| 30405 -
| 
| 23 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 30406 Middleman
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30407 Pantano
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30408 -
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30409 Piccirillo
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30410 -
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30411 -
| 
| 24 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 30412 -
| 
| 24 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 30413 -
| 
| 25 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 30414 Pistacchi
| 
| 29 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30415 -
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30416 Schacht
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 30417 Staudt
| 2000 LF
| 1 giugno 2000
| P. G. Comba
|-
| 30418 Jakobsteiner
| 2000 LG
| 1 giugno 2000
| P. G. Comba
|-
| 30419 -
| 2000 LU
| 2 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 30420 -
| 
| 1 giugno 2000
| Črni Vrh
|-
| 30421 Jameschafer
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30422 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30423 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30424 -
| 
| 5 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30425 Silverman
| 
| 5 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30426 Philtalbot
| 
| 5 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30427 -
| 
| 5 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30428 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30429 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30430 Robertoegel
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30431 Michaeltran
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30432 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30433 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30434 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30435 -
| 
| 9 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 30436 -
| 
| 9 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 30437 Michtchenko
| 
| 5 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 30438 -
| 
| 3 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 30439 Moe
| 2000 MB
| 21 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 30440 Larry
| 2000 MG
| 22 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 30441 Curly
| 2000 MX
| 24 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 30442 -
| 
| 25 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 30443 Stieltjes
| 2000 NR
| 3 luglio 2000
| P. G. Comba
|-
| 30444 Shemp
| 
| 5 luglio 2000
| J. Broughton
|-
| 30445 Stirling
| 
| 5 luglio 2000
| P. G. Comba
|-
| 30446 -
| 
| 3 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30447 -
| 
| 3 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30448 Yoshiomoriyama
| 
| 7 luglio 2000
| BATTeRS
|-
| 30449 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 30450 -
| 
| 6 luglio 2000
| Spacewatch
|-
| 30451 -
| 
| 5 luglio 2000
| Spacewatch
|-
| 30452 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 30453 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 30454 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 30455 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 30456 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30457 -
| 
| 24 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30458 -
| 
| 24 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30459 -
| 
| 29 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30460 -
| 
| 29 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30461 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30462 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30463 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30464 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30465 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30466 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30467 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30468 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30469 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30470 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30471 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30472 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30473 Ethanbutson
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30474 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30475 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30476 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30477 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30478 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30479 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30480 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30481 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30482 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 30483 -
| 
| 24 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 30484 -
| 
| 5 agosto 2000
| NEAT
|-
| 30485 -
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30486 -
| 
| 2 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30487 Dominikovacs
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30488 Steinlechner
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30489 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30490 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30491 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30492 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30493 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30494 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30495 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30496 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30497 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30498 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30499 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 30500 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|}

30501-30600 

|-
| 30501 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 30502 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 30503 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 30504 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 30505 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 30506 -
| 
| 2 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 30507 -
| 
| 19 settembre 2000
| NEAT
|-
| 30508 -
| 
| 22 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 30509 Yukitrippel
| 
| 28 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 30510 -
| 
| 19 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 30511 -
| 
| 18 marzo 2001
| NEAT
|-
| 30512 -
| 
| 21 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 30513 -
| 
| 21 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 30514 Chiomento
| 
| 21 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 30515 -
| 
| 21 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 30516 -
| 
| 15 giugno 2001
| LINEAR
|-
| 30517 -
| 
| 11 giugno 2001
| Spacewatch
|-
| 30518 -
| 
| 13 giugno 2001
| Spacewatch
|-
| 30519 -
| 
| 21 giugno 2001
| NEAT
|-
| 30520 -
| 
| 19 giugno 2001
| NEAT
|-
| 30521 -
| 
| 28 giugno 2001
| LONEOS
|-
| 30522 -
| 
| 25 giugno 2001
| NEAT
|-
| 30523 -
| 
| 27 giugno 2001
| NEAT
|-
| 30524 Mandushev
| 
| 16 giugno 2001
| LONEOS
|-
| 30525 Lenbright
| 
| 27 giugno 2001
| LONEOS
|-
| 30526 -
| 
| 13 luglio 2001
| J. Broughton
|-
| 30527 -
| 
| 14 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30528 -
| 
| 14 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30529 -
| 
| 10 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 30530 -
| 
| 12 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30531 -
| 
| 14 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30532 -
| 2001 OO
| 17 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30533 Saeidzoonemat
| 
| 16 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30534 -
| 
| 17 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30535 Sarahgreenstreet
| 
| 17 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30536 Erondón
| 
| 17 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30537 -
| 
| 17 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30538 -
| 
| 20 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30539 Raissamuller
| 
| 20 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 30540 -
| 
| 20 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 30541 -
| 
| 21 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30542 -
| 
| 21 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30543 -
| 
| 18 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30544 -
| 
| 19 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30545 -
| 
| 21 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30546 -
| 
| 20 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30547 -
| 
| 23 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30548 -
| 
| 16 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30549 -
| 
| 16 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30550 -
| 
| 16 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30551 -
| 
| 19 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30552 -
| 
| 22 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30553 -
| 
| 16 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30554 -
| 
| 19 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30555 -
| 
| 21 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30556 -
| 
| 21 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30557 -
| 
| 26 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30558 Jamesoconnor
| 
| 16 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30559 -
| 
| 16 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30560 -
| 
| 20 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30561 -
| 
| 20 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30562 Güttler
| 
| 21 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30563 -
| 
| 27 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30564 Olomouc
| 
| 28 luglio 2001
| P. Pravec
|-
| 30565 -
| 
| 29 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 30566 Stokes
| 
| 29 luglio 2001
| P. G. Comba
|-
| 30567 -
| 
| 25 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30568 -
| 
| 31 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30569 -
| 
| 27 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30570 -
| 
| 24 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30571 -
| 
| 25 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30572 -
| 
| 25 luglio 2001
| NEAT
|-
| 30573 -
| 
| 27 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30574 -
| 
| 27 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30575 -
| 
| 28 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30576 -
| 
| 29 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30577 -
| 
| 29 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30578 -
| 
| 28 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 30579 -
| 
| 30 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 30580 -
| 
| 3 agosto 2001
| NEAT
|-
| 30581 -
| 
| 3 agosto 2001
| NEAT
|-
| 30582 -
| 
| 5 agosto 2001
| NEAT
|-
| 30583 -
| 
| 10 agosto 2001
| NEAT
|-
| 30584 -
| 
| 11 agosto 2001
| NEAT
|-
| 30585 Firenze
| 
| 14 agosto 2001
| A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 30586 -
| 
| 10 agosto 2001
| NEAT
|-
| 30587 -
| 
| 10 agosto 2001
| NEAT
|-
| 30588 -
| 
| 10 agosto 2001
| NEAT
|-
| 30589 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30590 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30591 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30592 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30593 Dangovski
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30594 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30595 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30596 Amdeans
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30597 -
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30598 -
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 30599 -
| 2052 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30600 -
| 2078 P-L
| 26 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

30601-30700 

|-
| 30601 -
| 2082 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30602 -
| 2086 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30603 -
| 2106 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30604 -
| 2107 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30605 -
| 2204 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30606 -
| 2503 P-L
| 26 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30607 -
| 2507 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30608 -
| 2573 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30609 -
| 2618 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30610 -
| 2623 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30611 -
| 2627 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30612 -
| 2638 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30613 -
| 2678 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30614 -
| 2778 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30615 -
| 2818 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30616 -
| 3049 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30617 -
| 3068 P-L
| 25 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30618 -
| 3084 P-L
| 25 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30619 -
| 4045 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30620 -
| 4126 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30621 -
| 4189 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30622 -
| 4213 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30623 -
| 4226 P-L
| 25 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30624 -
| 4232 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30625 -
| 4236 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30626 -
| 4240 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30627 -
| 4269 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30628 -
| 4644 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30629 -
| 4667 P-L
| 26 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30630 -
| 4733 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30631 -
| 6026 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30632 -
| 6117 P-L
| 26 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30633 -
| 6120 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30634 -
| 6128 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30635 -
| 6186 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30636 -
| 6190 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30637 -
| 6196 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30638 -
| 6237 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30639 -
| 6246 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30640 -
| 6319 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30641 -
| 6349 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30642 -
| 6532 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30643 -
| 6590 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30644 -
| 6601 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30645 -
| 6604 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30646 -
| 6623 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30647 -
| 6642 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30648 -
| 6679 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30649 -
| 6871 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30650 -
| 7638 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30651 -
| 9588 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30652 -
| 1236 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30653 -
| 2190 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30654 -
| 2234 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30655 -
| 2289 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30656 -
| 3098 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30657 -
| 3258 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30658 -
| 4042 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30659 -
| 4109 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30660 -
| 4142 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30661 -
| 4166 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30662 -
| 4256 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30663 -
| 1026 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30664 -
| 1040 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30665 -
| 1144 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30666 -
| 1156 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30667 -
| 1177 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30668 -
| 1227 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30669 -
| 1234 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30670 -
| 1283 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30671 -
| 1314 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30672 -
| 1346 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30673 -
| 1409 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30674 -
| 1455 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30675 -
| 2042 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30676 -
| 2201 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30677 -
| 2231 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30678 -
| 2265 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30679 -
| 2303 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30680 -
| 3029 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30681 -
| 3084 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30682 -
| 3209 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30683 -
| 3211 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30684 -
| 3237 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30685 -
| 3243 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30686 -
| 3288 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30687 -
| 3347 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30688 -
| 4194 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30689 -
| 4318 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30690 -
| 4633 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30691 -
| 4810 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30692 -
| 5040 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30693 -
| 5069 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30694 -
| 5112 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30695 -
| 1020 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30696 -
| 1110 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30697 -
| 2137 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30698 Hippokoon
| 2299 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30699 -
| 2356 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30700 -
| 2367 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

30701-30800 

|-
| 30701 -
| 2381 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30702 -
| 3042 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30703 -
| 3101 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30704 Phegeus
| 3250 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30705 Idaios
| 3365 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30706 -
| 4026 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30707 -
| 4075 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30708 Echepolos
| 4101 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30709 -
| 4107 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30710 -
| 4137 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30711 -
| 4186 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30712 -
| 4207 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30713 -
| 4216 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30714 -
| 4282 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30715 -
| 5034 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30716 -
| 5107 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30717 -
| 1937 UD
| 26 ottobre 1937
| K. Reinmuth
|-
| 30718 Records
| 
| 14 settembre 1955
| Indiana University
|-
| 30719 Isserstedt
| 1963 RJ
| 13 settembre 1963
| K. W. Kamper
|-
| 30720 -
| 1969 GB
| 9 aprile 1969
| C. U. Cesco
|-
| 30721 -
| 
| 30 settembre 1975
| S. J. Bus
|-
| 30722 Biblioran
| 
| 6 settembre 1978
| N. S. Chernykh
|-
| 30723 -
| 
| 2 settembre 1978
| C.-I. Lagerkvist
|-
| 30724 Peterburgtrista
| 
| 26 settembre 1978
| L. V. Zhuravleva
|-
| 30725 Klimov
| 
| 26 settembre 1978
| L. V. Zhuravleva
|-
| 30726 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 30727 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 30728 -
| 
| 22 agosto 1979
| C.-I. Lagerkvist
|-
| 30729 -
| 1980 TA
| 11 ottobre 1980
| Harvard Observatory
|-
| 30730 -
| 1981 DL
| 28 febbraio 1981
| S. J. Bus
|-
| 30731 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30732 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30733 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30734 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30735 -
| 
| 6 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30736 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30737 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30738 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30739 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30740 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30741 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30742 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30743 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30744 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30745 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30746 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30747 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30748 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30749 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30750 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30751 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30752 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30753 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30754 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30755 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30756 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30757 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30758 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30759 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30760 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30761 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30762 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30763 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30764 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30765 -
| 
| 6 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 30766 -
| 
| 24 ottobre 1981
| S. J. Bus
|-
| 30767 Chriskraft
| 
| 6 novembre 1983
| C. S. Shoemaker
|-
| 30768 -
| 1983 YK
| 29 dicembre 1983
| G. Massone, G. DeSanctis
|-
| 30769 Kaydash
| 
| 25 settembre 1984
| B. A. Skiff
|-
| 30770 -
| 
| 27 settembre 1984
| A. Mrkos
|-
| 30771 -
| 
| 1 agosto 1986
| E. F. Helin
|-
| 30772 -
| 
| 2 settembre 1986
| A. Mrkos
|-
| 30773 Schelde
| 
| 6 settembre 1986
| E. W. Elst
|-
| 30774 -
| 
| 25 gennaio 1987
| E. W. Elst
|-
| 30775 Lattu
| 1987 QX
| 24 agosto 1987
| E. F. Helin
|-
| 30776 -
| 1987 QY
| 24 agosto 1987
| E. F. Helin
|-
| 30777 -
| 
| 21 settembre 1987
| E. W. Elst
|-
| 30778 Döblin
| 
| 29 settembre 1987
| F. Börngen
|-
| 30779 Sankt-Stephan
| 
| 17 ottobre 1987
| C. S. Shoemaker
|-
| 30780 -
| 
| 11 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 30781 -
| 
| 11 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 30782 -
| 
| 13 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 30783 -
| 
| 13 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 30784 -
| 1988 PO
| 11 agosto 1988
| C. Mikolajczak, R. Coker
|-
| 30785 Greeley
| 1988 PX
| 13 agosto 1988
| C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 30786 Karkoschka
| 1988 QC
| 18 agosto 1988
| C. S. Shoemaker
|-
| 30787 -
| 1988 RC
| 7 settembre 1988
| P. Jensen
|-
| 30788 Angekauffmann
| 
| 8 settembre 1988
| F. Börngen
|-
| 30789 -
| 
| 3 settembre 1988
| H. Debehogne
|-
| 30790 -
| 
| 14 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 30791 -
| 
| 14 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 30792 -
| 
| 14 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 30793 -
| 
| 16 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 30794 -
| 
| 15 ottobre 1988
| Y. Oshima
|-
| 30795 -
| 
| 4 gennaio 1989
| R. H. McNaught
|-
| 30796 -
| 
| 4 febbraio 1989
| E. W. Elst
|-
| 30797 Chimborazo
| 
| 4 febbraio 1989
| E. W. Elst
|-
| 30798 Graubünden
| 
| 2 febbraio 1989
| F. Börngen
|-
| 30799 -
| 1989 LH
| 4 giugno 1989
| E. F. Helin
|-
| 30800 -
| 1989 ST
| 29 settembre 1989
| S. Ueda, H. Kaneda
|}

30801-30900 

|-
| 30801 -
| 
| 26 settembre 1989
| E. W. Elst
|-
| 30802 -
| 
| 26 settembre 1989
| E. W. Elst
|-
| 30803 -
| 
| 26 settembre 1989
| J. M. Baur, K. Birkle
|-
| 30804 -
| 
| 2 ottobre 1989
| H. Debehogne
|-
| 30805 -
| 
| 21 ottobre 1989
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 30806 -
| 
| 30 ottobre 1989
| S. J. Bus
|-
| 30807 -
| 
| 30 ottobre 1989
| S. J. Bus
|-
| 30808 -
| 
| 30 dicembre 1989
| R. H. McNaught
|-
| 30809 -
| 
| 7 marzo 1990
| H. Debehogne
|-
| 30810 -
| 1990 FM
| 23 marzo 1990
| E. F. Helin
|-
| 30811 -
| 
| 29 luglio 1990
| H. E. Holt
|-
| 30812 -
| 
| 25 luglio 1990
| H. E. Holt
|-
| 30813 -
| 1990 QT
| 19 agosto 1990
| E. F. Helin
|-
| 30814 -
| 1990 QW
| 19 agosto 1990
| E. F. Helin
|-
| 30815 -
| 
| 22 agosto 1990
| H. E. Holt
|-
| 30816 -
| 
| 29 agosto 1990
| H. E. Holt
|-
| 30817 -
| 
| 16 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 30818 -
| 
| 14 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 30819 -
| 
| 15 settembre 1990
| C. M. Olmstead
|-
| 30820 -
| 
| 15 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 30821 Chernetenko
| 
| 15 settembre 1990
| L. V. Zhuravleva
|-
| 30822 -
| 
| 22 settembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 30823 -
| 
| 16 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 30824 -
| 1990 TD
| 9 ottobre 1990
| R. H. McNaught
|-
| 30825 -
| 
| 14 ottobre 1990
| Spacewatch
|-
| 30826 Coulomb
| 
| 10 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30827 Lautenschläger
| 
| 10 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30828 Bethe
| 
| 12 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30829 Wolfwacker
| 
| 10 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30830 Jahn
| 
| 14 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30831 Seignovert
| 
| 14 ottobre 1990
| K. J. Lawrence, E. F. Helin
|-
| 30832 Urbaincreve
| 
| 16 ottobre 1990
| E. W. Elst
|-
| 30833 -
| 
| 15 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 30834 -
| 
| 15 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 30835 Waterloo
| 
| 21 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 30836 Schnittke
| 
| 15 gennaio 1991
| F. Börngen
|-
| 30837 Steinheil
| 
| 15 gennaio 1991
| F. Börngen
|-
| 30838 Hitomiyamasaki
| 
| 7 febbraio 1991
| T. Seki
|-
| 30839 -
| 
| 11 aprile 1991
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 30840 Jackalice
| 
| 15 aprile 1991
| C. S. Shoemaker
|-
| 30841 -
| 
| 8 aprile 1991
| E. W. Elst
|-
| 30842 -
| 
| 8 aprile 1991
| E. W. Elst
|-
| 30843 -
| 
| 8 maggio 1991
| E. F. Helin
|-
| 30844 Hukeller
| 1991 KE
| 17 maggio 1991
| C. S. Shoemaker
|-
| 30845 -
| 
| 2 agosto 1991
| E. W. Elst
|-
| 30846 -
| 
| 9 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 30847 Lampert
| 
| 13 settembre 1991
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30848 -
| 
| 14 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 30849 -
| 
| 14 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 30850 Vonsiemens
| 
| 7 ottobre 1991
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30851 Reißfelder
| 
| 2 ottobre 1991
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30852 Debye
| 
| 2 ottobre 1991
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30853 -
| 
| 31 ottobre 1991
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 30854 -
| 1991 VB
| 1 novembre 1991
| E. F. Helin
|-
| 30855 -
| 
| 4 novembre 1991
| Spacewatch
|-
| 30856 -
| 1991 XE
| 7 dicembre 1991
| E. F. Helin
|-
| 30857 Parsec
| 1991 YY
| 31 dicembre 1991
| E. W. Elst
|-
| 30858 -
| 
| 9 gennaio 1992
| E. F. Helin
|-
| 30859 -
| 1992 BM
| 28 gennaio 1992
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 30860 -
| 
| 29 febbraio 1992
| Spacewatch
|-
| 30861 -
| 
| 29 febbraio 1992
| UESAC
|-
| 30862 -
| 
| 29 febbraio 1992
| UESAC
|-
| 30863 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30864 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30865 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30866 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30867 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30868 -
| 
| 6 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30869 -
| 
| 6 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30870 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30871 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30872 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30873 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30874 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30875 -
| 
| 8 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30876 -
| 
| 4 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30877 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 30878 -
| 1992 GQ
| 3 aprile 1992
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 30879 Hiroshikanai
| 1992 KF
| 25 maggio 1992
| T. Seki
|-
| 30880 -
| 
| 2 agosto 1992
| H. E. Holt
|-
| 30881 Robertstevenson
| 
| 2 settembre 1992
| E. W. Elst
|-
| 30882 Tomhenning
| 
| 21 settembre 1992
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30883 de Broglie
| 
| 24 settembre 1992
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30884 -
| 
| 30 settembre 1992
| H. E. Holt
|-
| 30885 -
| 
| 30 ottobre 1992
| A. Natori, T. Urata
|-
| 30886 -
| 
| 17 novembre 1992
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 30887 -
| 
| 18 novembre 1992
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 30888 Okitsumisaki
| 
| 19 gennaio 1993
| T. Seki
|-
| 30889 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30890 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30891 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30892 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30893 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30894 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30895 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30896 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30897 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30898 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30899 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30900 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|}

30901-31000 

|-
| 30901 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30902 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30903 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30904 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30905 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30906 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30907 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30908 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30909 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30910 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30911 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30912 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30913 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30914 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 30915 -
| 
| 15 aprile 1993
| H. E. Holt
|-
| 30916 -
| 
| 14 aprile 1993
| H. Debehogne
|-
| 30917 Moehorgan
| 
| 19 aprile 1993
| J. Tonry
|-
| 30918 -
| 
| 27 maggio 1993
| E. W. Elst
|-
| 30919 -
| 
| 12 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 30920 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 30921 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 30922 -
| 
| 19 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 30923 -
| 
| 18 agosto 1993
| E. W. Elst
|-
| 30924 -
| 
| 15 settembre 1993
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 30925 -
| 
| 15 settembre 1993
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 30926 -
| 
| 14 ottobre 1993
| H. E. Holt
|-
| 30927 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 30928 Jefferson
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 30929 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 30930 -
| 1993 UF
| 20 ottobre 1993
| R. H. McNaught
|-
| 30931 -
| 
| 20 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 30932 -
| 
| 20 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 30933 Grillparzer
| 
| 17 ottobre 1993
| F. Börngen
|-
| 30934 Bakerhansen
| 1993 WH
| 16 novembre 1993
| C. S. Shoemaker
|-
| 30935 Davasobel
| 
| 8 gennaio 1994
| C. S. Shoemaker
|-
| 30936 Basra
| 
| 16 gennaio 1994
| E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 30937 Bashkirtseff
| 
| 16 gennaio 1994
| E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 30938 Montmartre
| 
| 16 gennaio 1994
| E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 30939 Samaritaine
| 
| 16 gennaio 1994
| E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 30940 -
| 
| 14 febbraio 1994
| T. Kobayashi
|-
| 30941 -
| 
| 7 febbraio 1994
| E. W. Elst
|-
| 30942 Helicaon
| 
| 8 febbraio 1994
| E. W. Elst
|-
| 30943 -
| 
| 12 marzo 1994
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 30944 -
| 
| 8 aprile 1994
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 30945 -
| 
| 14 aprile 1994
| A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 30946 -
| 1994 HB
| 19 aprile 1994
| Spacewatch
|-
| 30947 -
| 1994 JW
| 4 maggio 1994
| E. F. Helin
|-
| 30948 -
| 1994 PU
| 14 agosto 1994
| T. Kobayashi
|-
| 30949 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 30950 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 30951 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 30952 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 30953 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 30954 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 30955 Weiser
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 30956 -
| 1994 QP
| 27 agosto 1994
| G. J. Garradd
|-
| 30957 -
| 
| 28 settembre 1994
| Spacewatch
|-
| 30958 -
| 
| 7 ottobre 1994
| E. F. Helin
|-
| 30959 -
| 
| 8 ottobre 1994
| Spacewatch
|-
| 30960 -
| 
| 26 ottobre 1994
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 30961 -
| 
| 4 novembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 30962 -
| 
| 11 novembre 1994
| M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 30963 Mount Banzan
| 
| 29 novembre 1994
| M. Koishikawa
|-
| 30964 -
| 
| 28 novembre 1994
| Spacewatch
|-
| 30965 -
| 1994 XW
| 2 dicembre 1994
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 30966 -
| 
| 2 dicembre 1994
| Farra d'Isonzo
|-
| 30967 -
| 
| 9 dicembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 30968 -
| 
| 6 gennaio 1995
| M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 30969 -
| 
| 29 gennaio 1995
| R. H. McNaught
|-
| 30970 -
| 
| 31 gennaio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 30971 -
| 1995 DJ
| 21 febbraio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 30972 -
| 
| 24 febbraio 1995
| Spacewatch
|-
| 30973 -
| 
| 24 febbraio 1995
| Spacewatch
|-
| 30974 -
| 1995 EL
| 5 marzo 1995
| T. Kobayashi
|-
| 30975 -
| 1995 EM
| 6 marzo 1995
| T. Kobayashi
|-
| 30976 -
| 
| 28 marzo 1995
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 30977 -
| 
| 5 maggio 1995
| E. W. Elst
|-
| 30978 -
| 
| 23 giugno 1995
| Spacewatch
|-
| 30979 -
| 
| 22 luglio 1995
| Spacewatch
|-
| 30980 -
| 
| 31 agosto 1995
| T. B. Spahr
|-
| 30981 -
| 
| 25 settembre 1995
| T. B. Spahr
|-
| 30982 -
| 
| 21 settembre 1995
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 30983 -
| 
| 18 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30984 -
| 
| 18 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30985 -
| 
| 19 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30986 -
| 
| 20 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30987 -
| 
| 22 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30988 -
| 
| 23 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30989 -
| 
| 25 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30990 -
| 
| 26 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30991 Minenze
| 
| 28 settembre 1995
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 30992 -
| 
| 17 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30993 -
| 
| 30 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 30994 -
| 
| 24 ottobre 1995
| D. di Cicco
|-
| 30995 -
| 
| 20 ottobre 1995
| T. Kobayashi
|-
| 30996 -
| 
| 20 ottobre 1995
| T. Urata
|-
| 30997 -
| 
| 26 ottobre 1995
| Spacewatch
|-
| 30998 -
| 
| 17 ottobre 1995
| Spacewatch
|-
| 30999 -
| 
| 21 ottobre 1995
| Spacewatch
|-
| 31000 Rockchic
| 1995 VV
| 11 novembre 1995
| NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0030001